OK eller ok eller o.k. kan være:

 Okay eller o.k. – et udråbsord med uklar etymologi
 OK Benzin – et dansk olieselskab
 OK-jolle – en sejljolle
 Oklahoma – forkortes OK